Сергей Глинка:
 Глинка, Сергей Николаевич (1776—1847) — русский писатель, журналист, историк.
 Глинка, Сергей Фёдорович (1855—1933) — геолог, профессор Московского университета.